Roșu poate avea următoarele semnificații:

 Roșu - culoare
 Roșu - localitate în județul Ilfov, România
 Roșu - localitate în județul Suceava, România
 Roșu - localitate în județul Iași, România
 Roșu - localitate centru de comună din raionul Cahul, Republica Moldova

Oameni
Alexandru Roșu (n. 1987), halterofil român
Constantin Roșu (n. 1990), fotbalist
Iulian Roșu (n. 1994), fotbalist român
Laurențiu Roșu (n. 1975), fotbalist român
Monica Roșu (n. 1987), gimnast român
Neluț Roșu (n. 1993), fotbalist român
Pelaghia Roșu (1800–1870), revoluționar român

Vezi și
Roșia (dezambiguizare)
Roșiori (dezambiguizare)
Roșioara (dezambiguizare)
 Gărzile Roșii (dezambiguizare)
 Steaua Roșie (dezambiguizare)